

Geografia
 Colombia
 Jordán – comune del dipartimento di Santander
 Filippine
 Jordan – capoluogo della provincia di Guimaras
 Stati Uniti d'America
 Jordan – fiume dello Utah
 Jordan – città della Contea di Scott, Minnesota
 Jordan – città della Contea di Garfield, Montana
 Jordan – villaggio della Contea di Onondaga, New York
 Jordan – township della Contea di Clearfield, Pennsylvania
 Jordan – township della Contea di Lycoming, Pennsylvania
 Jordan – township della Contea di Northumberland, Pennsylvania
 Jordan – comunità non incorporata della contea di Bastrop, Texas
 Jordan – città della Contea di Green, Wisconsin

Matematica
 Teorema della curva di Jordan – teorema di topologia
 Teorema di decomposizione di Jordan – conseguenza del teorema di decomposizione di Hahn
 Misura di Jordan – forma di misura 
 Forma normale di Jordan – forma di una matrice
 Lemma di Jordan – lemma di un'analisi complessa
 Teorema di Jordan sui gruppi molteplicemente transitivi
 Teorema di Jordan-Schönflies – in topologia geometrica
 Teorema di Jordan-Hölder – in teoria dei gruppi
 Algebra di Jordan
 Eliminazione di Gauss-Jordan

Persone 
 Jordan (Franco Mammarella) – cantante italiano
 Jordan (Anderson Jordan da Silva Cordeiro) – calciatore brasiliano

Personaggi immaginari
 Jordan – personaggio dei fumetti di Rat-Man
 Hal Jordan – personaggio dei fumetti DC Comics
 Lee Jordan – Personaggio in Harry Potter

Altro
 Jordan – variante in varie lingue del nome proprio di persona Giordano
 Jordan Aviation – compagnia aerea giordana
 Jordan – singolo di Buckethead del 2009
 Jordan Motor Car Company –  casa automobilistica di Cleveland attiva dal 1916 al 1931
 Jordan Grand Prix – team irlandese di Formula 1

Pagine correlate 
Jordans

Altri progetti